K. Tóth Lenke (1909–1982) Kissné Tóth Lenke, költő, közíró, pedagógus, Móra Ferenc unokahúga
 K. Tóth Lenke (1930–) Könyves Tóth Lenke, pedagógus, Barcsai Tibor pedagógus, iskolaigazgató felesége és Barcsai Bálint filmrendező nagyanyja